Пигулинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Холм-Жирковского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Пигулино.

Образовано Законом от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов к 1 января 2019 года в Агибаловское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 118  км²
 Расположение: юго-восточная часть Холм-Жирковского района
 Граничит:
 на севере — с  Нахимовским сельским поселением
 на востоке — с  Новодугинским районом
 на юго-востоке — с Вяземским районом
 на юге — с  Сафоновским районом
 на западе — с Стешинским сельским поселением
 Крупные реки: Вязьма.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 19 населённых пунктов:
 Пигулино, деревня
 Большое Азарово, деревня
 Борисово, деревня
 Васино, деревня
 Гаврилково, деревня
 Крюково, деревня
 Малое Азарово, деревня
 Маскино, деревня
 Митьково, деревня
 Михеево, деревня
 Мокрищево, деревня
 Редькино, деревня
 Савинское, деревня
 Силишки, деревня
 Симоново, деревня
 Ханютино, деревня
 Холм-Суминский, деревня
 Шевнино, деревня
 Шипулино, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Упразднённые муниципальные образования Холм-Жирковского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году